Die WTA Championships 1988 (auch als Virginia Slims Championships bekannt) waren ein Damen-Tennis-Teppichplatzturnier im Madison Square Garden in New York City. Es war Teil der WTA Tour 1988 und fand vom 14. bis 20. November 1988 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1988
Tennisturnier in New York City
Madison Square Garden
Sportveranstaltung in Manhattan